Hotel Polonia w Jarocinie
 Hotel Polonia w Krakowie
 Hotel Polonia w Poznaniu
 Hotel Polonia w Raciborzu
 Hotel Polonia w Toruniu
 Hotel Polonia we Wrocławiu
 Hotel Polonia Palace w Warszawie
 Hotel Polonia Palast w Łodzi